Spojení písmen A, R a G může mít různé významy:

ARG 
 Argentina – ISO 3166-1 kód státu
 Alternate reality game

Arg 
 Arginin – aminokyselina

arg. 
 stříbro (z latinského )